Szwarc peut désigner :
Henri Szwarc (1930-), bridgeur français
Jeannot Szwarc (1937-), réalisateur français,
Marek Szwarc (1892-1958), peintre polonais
Michael Szwarc (1909-2000) chimiste américain